Polany steht für:
 Polany (Korsze), Weiler im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Annafeld, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Polany (Wierzbica), Dorf im Powiat Radomski, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Poľany, eine Gemeinde im Okres Trebišov in der Slowakei
 Polány, eine Gemeinde im Komitat Somogy in Ungarn

Polany ist der Familienname folgender Personen:
 László Bíró de Kezdi-Polany (1806–1872), ungarischer Geistlicher

Siehe auch:
 Polanyi
 Poljany